Бојиште (или бојно поље) је копнени или морски простор на којем се изводи бој, или борба у ужем смислу. Ваздушни простор изнад бојишта се исто сматра дијелом простора бојишта.

Бојиште је у ствари дио војишта или ратишта. Назив добија обично по важнијем географском објекту око којег се води бој. Величина бојишта зависи од јачине и састава снага противника, наоружања и опремљености, земљишта, временских прилика и тако даље.

Види још 
 Бој
 Битка
 Војиште
 Ратиште

Спољашње везе

Литература 
 Војна енциклопедија, Београд, 1970, књига прва, pp. 657.

Војска